Ракетный комплекс (сокр. — РК) — совокупность функционально и технологически взаимосвязанных ракет конкретного типа и вида, технических средств и сооружений, предназначенных для поддержания их в готовности к применению, пуска ракет, yправления их полётом и выполнения других задач (например, защиты ракеты от воздействия поражающих факторов оружия противника).

История  
Первые ракетные комплексы, отвечающие современным представлениям о них, появились в середине 1940-х годов в нацистской Германии (в конце Второй мировой войны), затем в СССР и США.

Размещение РК в космосе, на дне морей и океанов или в его недрах запрещено международными соглашениями.


Состав 
РК включает баллистические или крылатые ракеты с ядерным или обычным зарядом и специальное оборудование (наземное, корабельное, авиационное).

Конкретный состав, структура и технический облик РК и его отдельных элементов разнообразны и зависят от его назначения, организационной принадлежности, способа базирования, типа и вида ракеты, условий боевого применения и тому подобное. Так, если переносной ПТРК массой 16 — 20 кг состоит, как правило, из простейшей пусковой установки (ПУ) и лёгкой противотанковой ракеты, то наземный РК стратегического назначения, кроме ракеты массой от нескольких десятков до сотен тонн и ПУ, обычно представляющей собой сложное и громоздкое сооружение (агрегат), может включать командный пункт (КП), системы и средства связи, транспортно-перегрузочное оборудование, средства заправки (для ракет с ЖРД), обеспечения боевого дежурства, технического обеспечения, электроснабжения и другое. Особенность авиационных и корабельных (морских) РК — наличие в них устройств и систем, единых и для других видов вооружения размещённых на соответствующем носителе, а также использование для своей работы общесамолётных (общекорабельных) технических средств.

Боевые возможности РК определяются параметрами цели, характеристиками и способом боевого применения вооружения противника используемого для воздействия по РК, а также его собственными свойствами и тактико-техническими характеристиками (ТТХ). 

Основными свойствами РК являются:
 живучесть;
 боеготовность;
 эффективность действия по цели;
 способность преодолевать противодействие противника;
 надёжность;
 управляемость;
 досягаемость.

Эти свойства обеспечиваются соответствующими ТТХ РК:
 дальностью полёта ракеты;
 точностью стрельбы;
 мощностью и количеством боевых зарядов в составе боевого оснащения ракеты;
 степенью защиты ракеты от поражающих факторов оружия противника;
 временем подготовки ракеты к пуску;
 габаритно-массовыми характеристиками ракеты и пусковой установки;
 ресурсом работы отдельных агрегатов и систем;
 и так далее.

Классификация 
По целевому назначению ракетные комплексы, некоторыми, подразделяются на:
 боевые:
 ударные:
 тактические;
 оперативно-тактические;
 стратегические.
 специального применения:
 зенитные;
 противоракетные;
 противотанковые;
 противокорабельные;
 противолодочные;
 и так далее.
 исследовательские:
 космические;
 геофизические;
 метеорологические;
 и так далее.
 учебные.

По способу базирования различают:
 стационарные ракетные комплексы;
 подвижные:
 переносные (например ПЗРК);
 возимые;
 буксируемые;
 самоходные.

По месту расположения и среде функционирования выделяют:
 наземные РК:
 стационарные
 открытые;
 подземные.
 подвижные
 грунтовые;
 железнодорожные.
 корабельные РК:
 надводные;
 подводные.
 авиационные РК:
 самолётные;
 вертолетные.

См. также 
 Ракетное оружие
 Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

Примечания

Литература 

 
 
 Апелляционное определение Калужского областного по делу № УК-2-5/2001, от 27 декабря 2001 года.
 Глава 2, Федеральный закон Российской Федерации № 215-ФЗ «О Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос»», от 13 июля 2015 года.
 Меморандум об исполнении положений Протокола по итогам консультаций Трехсторонней контактной группы относительно шагов, направленных на имплементацию Мирного плана Президента Украины П. Порошенко и инициатив Президента России В. Путина Трехсторонняя контактная группа и представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей, от 19 сентября 2014 года.

Ракетное оружие